Макаринка (рос. Макаринка) — річка в Україні, у Романівському районі Житомирської області. Права притока Жабрички, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 6,47 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,26 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,23 . Річка формується 1 безіменним струмком.

Розташування 
Бере початок з болота Курниця на північно-західній стороні від селища Романіва. Тече переважно на північний захід через село Цеберку (колишнє Себерка) і на південно-східній стороні від Улянівки впадає у річку Жабричку, праву притоку Случі.

Цікаві факти 
 Річка названа від імені колишнього хутору Макаріва.
 Від витоку річки на відстані приблизно 5,62 км проходить автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Житомирській області, Залужне — Романів).

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 336
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 164.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці